Okręty US Navy o nazwie USS "Scamp", pochodzącej od ryby z rodziny strzępielowatych:
Pierwszy "Scamp" (SS-277) był okrętem podwodnym typu Gato, który służył w latach 1942-1944.
Drugi "Scamp" (SSN-588) był okrętem podwodnym typu Skipjack, który służył w latach 1961-1988.
Scamp